Farerska Partia Unii (far. Sambandsflokkurin) – farerska partia polityczna reprezentująca poglądy liberalne. Prócz klasycznego podziału na lewicę i prawicę na Wyspach Owczych różnicują się także dwie inne grupy - będąca za zależnością od Danii oraz przeciwni temu poglądowi. Nazwa Sambandsflokkurin wskazuje jasno, jest to partia produńska. Jej przewodniczącym jest dawny zawodnik klubu piłkarskiego HB Tórshavn, reprezentant Wysp Owczych - Kaj Leo Johannesen.

Historia i wyniki 
Odkąd powstała w 1906 roku aż do czasów nam współczesnym Partia Unii zdobywa miejsca w lokalnym parlamencie oraz stołek w którymś z sześciu farerskich ministerstw (od 2004 jest to Ministerstwo Rybołówstwa i Gospodarki Morskiej, urząd sprawuje pan Bjørn Kalsø). Pierwszym liderem, a także jednym z twórców partii był do 1917 roku pastor Fríðrikur Petersen, ówczesny proboszcz całego archipelagu. Pierwszym premierem Wysp Owczych z ramienia Sambandsflokkurin został Andrass Samuelsen w 1948.

Ludzie Sambandsflokkurin 
Przywódcy:
 Fríðrikur Petersen (1906-1917)
 Oliver Effersøe (1917-1924)
 Andrass Samuelsen (1924-1948)
 Johan Martin Fredrik Poulsen (1948-1970)
 Trygve Samuelsen (1970-1974)
 Pauli Ellefsen (1974-1990)
 Edmund Joensen (1990-2001)
 Lisbeth L. Petersen (2001-2004)
 Kaj Leo Johannesen (2004-)

Premierzy z ramienia Sambandsflokkurin:
 Andrass Samuelsen (1948-1950)
 Kristian Djurhuus (1950-1958, 1968-1970)
 Pauli Ellefsen (1981-1985)
 Edmund Joensen (1994-1998)

Aktualni posłowie Sambandsflokkurin w Løgting
 Lisbeth L. Petersen (okręg wyborczy - południowy Streymoy - Tórshavn)
 Kaj Leo Johannesen (okręg wyborczy - południowy Streymoy - Tórshavn)
 Alfred Olsen (okręg wyborczy - Eysturoy - Toftir)
 Edmund Joensen (okręg wyborczy - Eysturoy - Oyrarbakki)
 Marjus Dam (okręg wyborczy - Vágar - Miðvágur)
 Jaspur Vang (okręg wyborczy - Suðuroy - Tvøroyri)
 Olav Enomoto (okręg wyborczy - północny Streymoy - Vestmanna)

Linki zewnętrzne 
 Oficjalna witryna partii 
 Oficjalna witryna farerskiego parlamentu 
 Oficjalna witryna witryna statystyczna Wysp Owczych

Przypisy 

Unii, Farerska Partia
Partie konserwatywno-liberalne
Agraryzm